Jan Jaarsma, een fabriek van kachels en haarden te Den Haag, alsmede de oprichter daarvan.
Dam Jaarsma (1914-1991), Fries schrijver en dichter
Ronald Jaarsma (1977), honkballer